Карл Фердинанд:

 Карл Фердинанд, эрцгерцог Австрийский — эрцгерцог Австрийский из тешинской ветви дома Габсбургов.
 Карл Фердинанд Гонзага — последний представитель французской ветви дома Гонзага